Guerra d'Italia del 1494-1498	
Guerra d'Italia del 1499-1504
Guerra d'Italia del 1521-1526
Guerra d'Italia del 1535